Storfurstendömet kan syfta på:

 Storfurstendömet Finland
 Storfurstendömet Litauen
 Storfurstendömet Moskva
 Storfurstendömet Serbien
 Storfurstendömet Warszawa

Se även 
Storfurstendöme